Лубяны — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лубяны — село в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лубяны — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Лубяны — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Лубяны — село в Кукморском районе Татарстана.